Montegrossini – abitanti di Mendatica Montegrosso
Montegrossini – abitanti di Montegrosso Pian Latte